Naselja u BiH:
 Međeđa (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Međeđa (Sapna, BiH), naselje u općini Sapna
 Međeđa (Višegrad, BiH), naselje u općini Višegrad